Медве́жья — топоним.

Украина 
 Медвежья — село в Немировском районе Винницкой области. 
 Медвежья — село в Дрогобычском районе Львовской области.

Молдавия 
 Медвежа — село в Бричанском районе.
 Слобозия-Медвежа — село в Бричанском районе.

Реки 
 Медвежья (приток Озёрной) — в Республике Алтай.
 Медвежья (приток Кети) — в Красноярском крае.
 Медвежья (приток Поноя) — в Мурманской области.
 Медвежья (приток Колы) — в Мурманской области.
 Медвежья (приток Туломы) — в Мурманской области.
 Медвежья (приток Берёзовки) — в Томской области.
 Медвежья (приток Кулымского Ёгана) — в Томской области.
 Медвежья (приток Ларъёгана) — в Томской области.
 Медвежья (приток Сангильки) — в Томской области.
 Медвежья (приток Бобыльской) — в Томской области.
 Медвежья (приток Таза) — в Ямало-Ненецком АО.
 Медвежья (река, впадает в Берингово море) — на Камчатке.
 Медвежья (приток Щапиной) — на Камчатке.
 Медвежья (приток Щугора) — в Республике Коми.
 Медвежья (приток Койвэльвэгыргываама)
 Медвежья (приток Мамчергыргына)
 Медвежья (приток Вапанайваама)
 Медвежья (приток Коркодона)
 Медвежья (приток Ларьегана)
 Медвежья (приток Меритвеема)
 Медвежья (приток Котуя)
 Медвежья (приток Малого Куя)
 Медвежья (приток Коврижки)
 Медвежья (приток Кривой)
 Медвежья (приток Ленивой)
 Медвежья (приток Роговой)
 Медвежья (приток Угловой)
 Медвежья (приток Мутной)
 Медвежья (приток Большой Медвежьей)
 Медвежья (приток Среднего Пурче)
 Медвежья (приток Малого Югана)
 Медвежья (приток Малой Снопицы)
 Медвежья (приток Нижней Таймыры)
 Медвежья (приток Поперечного Алгана)
 Медвежья (приток Ёрсы)
 Медвежья (приток Кулымского Ягана)
 Медвежья (приток Полярной)
 Медвежья (приток Лебяжьей)
 Медвежья (приток Луговой)
 Медвежья (приток Учура)
 Медвежья (приток Сеймчана)
 Медвежья (приток Керби)
 Медвежья (приток Хеты) — в Красноярском крае.
 Медвежья (приток Хосо)

Пещеры 

 Медвежья, с 1999 года имени Андрусова на Ялтинской яйле